Fluri ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Fluri (1865–1930), Schweizer Pädagoge und Historiker
 Guido Fluri (* 1966), Schweizer Unternehmer
 Kurt Fluri (* 1955), Schweizer Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Flury